Ecoporanga (Brazilië), een gemeente in Brazilië
Ecoporanga (geslacht), een geslacht van boktorren